Sellman(n) är ett efternamn som burits av bland andra:

 Georg Sellmann (1839–1920), svensk bryggare och disponent
 Jean Rudolf Sellman  (1841–1922), svensk operasångare
 Julius Sellman (1859–1930), svensk redaktör och författare
 Olof Sellman (1890–1956), svensk arkitekt och grafiker
 Sven Sellman (1905–1969), svensk tandläkare
 Ture Sellman (1888–1968), svensk arkitekt och fotograf